Saint-Romans  o Sant Roman (Isèra) , municipi al departament d'Isera (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Romans-des-Champs, municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Romans-lès-Melle, municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)